Ана од Батенберга (Цетиње, 18. август 1874 — 22. април 1971) била је кнегиња из породице краља Николе I Петровића Његоша и краљице Милене рођ. Вукотић. Принцеза је рођена као 7. дете и 6. ћерка у породици. Принцеза је била веома образована и мудра жена. Била је удата за кнеза Франца Јозефа од Батенберга. Они нису имали деце. Умрла је у 96. години живота, 22. априла 1971. године.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1874.
Умрли 1971.
Црногорске принцезе
Немачке принцезе
Цетињани
Петровићи Његоши